Хмелецькі — шляхетський рід герба Бонча.
 Хмелецькі — шляхетський рід герба Любич.
 Хмелецькі — шляхетський рід герба Порай.
 Хмелецькі — шляхетський рід герба Яструбець.